«Україна. Марафон» — загальноукраїнський інформаційний телеканал, складається з колишніх працівників закритих каналів «Україна» й «Україна 24», що належали українському олігарху Рінату Ахметову.

Українськомовні телеканали
Телеканали, запущені 2022
Телеканали України